Коло () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кольский повят, Великопольское воеводство. Население — 6961 человек (на 2006 год).

Соседние гмины 
 Гмина Бабяк
 Гмина Домбе
 Гмина Гжегожев
 Коло
 Гмина Косцелец
 Гмина Крамск
 Гмина Осек-Малы

Ссылки 

Гмины Великопольского воеводства